Grasweg ist der Ortsname von

 Grasweg (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grasweg (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grasweg (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern